Zinecker steht für:

 Franz Zinecker (* 1900; † Datum unbekannt), deutscher SS-Obersturmführer
 Heidrun Zinecker (* 1959), deutsche Politikwissenschaftlerin.